Test immunofluorescencyjny (FIA – ang. fluorescent immunoassay)
 Fédération Internationale de l’Automobile (Międzynarodowa Federacja Samochodowa)
 Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią – polskie stowarzyszenie proobronne.
 Farnborough International Airshow – targi lotnicze